Marsal kan syfta på:
 Marsal, Moselle
 Marsal, Tarn